Newark Valley puede referirse a:

  Newark Valley (Nueva York)
  Newark Valley (villa)
  Newark Valley (Nevada)